

F 

 Einzelnachweise 

Liste (Mineralogie)
Minerale
Minerale